Гернсбек:

 Гернсбек, Хьюго —  американский изобретатель, бизнесмен, писатель, редактор и издатель.
 Гернсбек — кратер на Луне.